A370 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 A-370 (Rusland), een weg in Rusland